Ря́бичев (Ря́бичева) — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Рябичев, Александр Даниилович (род. 1957) — московский скульптор и общественный деятель.
 Рябичев, Даниил Борисович (1926—1995) — советский скульптор, народный художник РФ.

Топоним 
 Рябичев (Волгодонской район) — хутор в Волгодонском районе Ростовской области.